

Patronyme
 Achille Varlet (1636-1709), acteur français.
 Alexandre Varlet (1974- ), auteur-compositeur-interprète et guitariste français.
Antoine Varlet (1893-1940), architecte belge.
 Camille Varlet (1872- 1942), peintre français.
 Charles Varlet dit La Grange (1639-1692), acteur français, membre de la troupe de Molière.
 Charles-Zachée-Joseph Varlet (1733-1811), militaire et homme politique français.
 Dominique-Marie Varlet (1678-1742), évêque catholique français
Élodie Varlet (1984- ), actrice française.
  
 Jean-François Varlet, (1764-1837), révolutionnaire français.
 Jean-François Varlet (1965- ), auteur-compositeur-interprète. 
 Jean Varlet, (1916-1984), homme politique français.
 Louis Varlet (1837-1895), homme politique français.
 Maurice Varlet (1921-), résistant belge.
 Théo Varlet (1878-1938), alias Déodat Serval, poète, écrivain fantastique et traducteur français

Homonymie de patronyme